Savoie of Savoye kan verwijzen naar:
 Savoye of Savoie, een historische regio in Europa:
 1003-1416: Graafschap Savoye een graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk;
 1416-1860: Hertogdom Savoye, een hertogdom in het noorden van het Italiaanse schiereiland;
 Sinds 1860: Landstreek Savoye, een natuurlijke regio in Frankrijk bestaande uit:
Savoie (73), departement in Frankrijk;
Haute-Savoie (74), departement in Frankrijk;
 Huis Savoye, een Italiaanse dynastie.
 Staten van Savoye, de staten die geregeerd werden door vorsten uit het huis Savoye.
 René Savoie (1896-?), ijshockeyspeler, olympisch deelnemer